Paradise Hills, Novi Meksiko, popisom određeno mjesto
Paradise Hills, Oklahoma, mjesto